Alessandro Lante Montefeltro della Rovere – cardinale italiano
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere – cardinale italiano
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere, II duca di Bomarzo – nobile italiano
 Federico Marcello Lante Montefeltro della Rovere – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Filippo Lante Montefeltro della Rovere, IV duca di Bomarzo – nobile italiano
 Ippolito Lante Montefeltro della Rovere, I duca di Bomarzo – nobile italiano
 Luigi Lante Montefeltro della Rovere, V duca di Bomarzo – nobile italiano
 Ludovico Lante Montefeltro della Rovere, III duca di Bomarzo – nobile italiano
 Vincenzo Lante Montefeltro della Rovere, VI duca di Bomarzo – nobile italiano